Coelestin (lat. der Himmlische) ist

ein männlicher Vorname, siehe Coelestin (Vorname)

der Papstname von
 Coelestin I. (422–432)
 Coelestin II. (Papstelekt) (1124) 
 Coelestin II. (Papst) (1143–1144)
 Coelestin III. (1191–1198)
 Coelestin IV. (1241)
 Coelestin V. (1294)

der Familienname von
 Georg Coelestin (auch Georg Himmlisch, Georg Himmel, Georg Uranius; 1525–1579), deutscher Theologe und Geistlicher
 Johann Friedrich Coelestin (auch Johann Friedrich Himmlisch; um 1535–1578), deutscher Geistlicher und Theologe
 Heinrich Coelestin von Sternbach (1613–1679), deutscher Rechtsgelehrter

Coelestin steht für:
 Coelestin (Mineral), ein Mineral

Siehe auch:
 Cölestiner, ein Männerorden
 Cölestina, ein weiblicher Vorname
 Celestin
 Celestine